Pokémon (ruilkaartspel), een ruilkaartspel uitgebracht door Wizards of the Coast
 Pokémon Trading Card Game (videospel), een computerspel uit 1998 voor de Game Boy Color
 Pokémon Card GB2: Here Comes Team GR!, een computerspel uit 2001 voor de Game Boy Color dat exclusief uit kwam in Japan.